Ronacher steht für:

 Ronacher, ein Theater im 1. Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt

Ronacher ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Ronacher (1841–1892), österreichischer Theaterunternehmer
 Armin Ronacher (* 1989), österreichischer Open Source Entwickler
 Bernhard Ronacher (* 1949), österreichischer Biologe und Hochschullehrer
 Günther Ronacher († 2014), österreichischer Hotelier und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Rohnacher